Dobro Polje (gmina Ilirska Bistrica)
 Dobro Polje (gmina Radovljica)